Osoby o tym nazwisku:
 Artur Hennings – niemiecki szachista
 Christina Hennings – niemiecka wioślarka
 Emmy Hennings – niemiecka pisarka, poetka i artystka kabaretowa
 Paul Christoph Hennings – niemiecki mykolog
 Rouwen Hennings – niemiecki piłkarz
 Wilhelm Hennings – niemiecki zbrodniarz wojenny